Повуа-де-Ланьозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Повуа-де-Ланьозу — муніципалітет.
 Повуа-де-Ланьозу (парафія) — парафія.